Gmina Pleasant Grove (hrabstwo Floyd) –

Zobacz też 
 
 Gmina Pleasant Valley
 Gmina Pleasant